Miasta w USA:
 Constable – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin

Osoby o tym nazwisku:
 Albert Constable – amerykański polityk i prawnik
 Giles Constable – amerykański i brytyjski historyk
 John Constable – malarz angielski

Inne:
 (8237) Constable – planetoida z grupy pasa głównego asteroid